Paraibuna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraibuna (ort), São Paulo, 
 Paraibuna (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar